Il singolare del Commonwealth Bank Tennis Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Patty Schnyder ha battuto in finale 6–3, 6–0 Tamira Paszek.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Daniela Hantuchová (semifinali)
  Patty Schnyder (campionessa)
  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Nadia Petrova (semifinali)
  Francesca Schiavone (quarti di finale)

  Li Na (ritiro per infortunio)
  Sara Errani (secondo turno)
  Aleksandra Wozniak (primo turno)
  Peng Shuai (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2008